Rosie Beelen (?), Nederlands zangeres
 Trudy Beelen (?), Nederlands softbalspeelster
 Hendrik Beelen (1910-1969), Belgisch volksvertegenwoordiger
 Opa Beelen (1925), Nederlands weerman
 Ab van Beelen (1946), Nederlands politicus
 Adri van Beelen (1959), Nederlands journalist en auteur
 Marco Beelen (1970), Belgisch techno-dj, pseudoniem Marco Bailey
 Giel Beelen (1977), Nederlands radio-dj
 Hendrik van Beelen (1979), Nederlands voetballer
 Sven Beelen (1990), Nederlands veldrijder

Nederlandse of Vlaamse achternaam